Mata de Plátano kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Mata de Plátano (ort i Honduras), Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 Mata de Plátano, La Huacana, ort, 
 Mata de Plátano, Apatzingán, ort, 
 Mata de Plátano, Uruapan, ort, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar